Landtagswahlkreis 125 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Hochsauerlandkreis II (seit 2010)
 Landtagswahlkreis Hochsauerlandkreis II-Soest III (2000 bis 2005)
 Landtagswahlkreis Bochum II (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Witten (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Altena-Land-Ost (1947 bis 1962)